Strobach ist der Name folgender Personen:

 Erich Strobach (1921–1990), deutscher Arzt und Büchersammler
 Hermann Strobach (1925–2018), deutscher Germanist und Volkskundler
 Josef Strobach (1852–1905), österreichischer Politiker (CS), Wiener Bürgermeister
 Josef Strobach von Kleisberg (1803–1890), von 1860 bis 1870 k.k. Polizeidirektor von Wien
 Karl Strobach senior (* ?, † 1905), deutscher Ingenieur, Direktor der Papierfabrik Olleschau, Böhmen
 Karl Strobach junior (1870–1929), deutscher Ingenieur, Generaldirektor der Papierfabrik Olleschau, Böhmen
 Klaus Strobach (1920–2004), deutscher Geophysiker
 Lothar Strobach (* 1940), deutscher Journalist
 Niko Strobach (* 1969), deutscher Philosoph
 Ottilie Strobach (1851–1931), deutschmährische Opernsängerin
 Paul von Strobach (1776–1854), Bautechniker und Beamter

Siehe auch:
 Strohbach